«На грани сомнения» () — триллер 2013 года режиссёра Майка Фиггиса.

Премьера состоялась 12 ноября 2012 года на Римском кинофестивале, где картина получила номинацию на премию «CinemaXXI Award». В России фильм впервые был показан 16 мая 2013 года.

Сюжет 
У писателя Мартина пропала без вести жена. Спустя 15 лет на съёмках фильма Мартин встречает Анжелику, очень похожую на его жену. Но в этот же вечер она исчезает, а на следующий день полиция находит её тело и начинает расследование.

В ролях

Отзывы 
Фильм получил отрицательные отзывы кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes у фильма 14 % положительных рецензий из 7. Питер Брэдшоу из газеты «The Guardian» оценил фильм в 2 звезды из 5.

Примечания

Ссылки 
  
 

Фильмы Великобритании 2013 года
Фильмы-триллеры Великобритании